Al-Mughairy, al-Mughairy ist der Familienname folgender Personen:
 Hunaina al-Mughairy (Hunaina bint Sultan bin Ahmed Al-Mughairy, * 1948), omanische Diplomatin und Botschafterin
 Lyutha bint Sultan bin Ahmed Al-Mughairy (* 1947), omanische Diplomatin und Botschafterin